Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2017 był 45. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z trzynastu rajdów, rozgrywanych na czterech kontynentach. To najwyższa klasa międzynarodowych rajdów, zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA Kierowców i Producentów, WRC-2, WRC-3 i Junior WRC.

Mistrzostwa WRC zakończyły się wygraną - piąty raz z rzędu - francuskiego kierowcy Sébastiena Ogiera, który tym razem uczynił to jeżdżąc Fordem Fiestą WRC. W klasyfikacji zespołów wygrała brytyjska ekipa M-Sport World Rally Team.

Kalendarz

Zespoły i ich załogi

Wyniki

Klasyfikacja generalna RMŚ 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage (od tego roku premiowane było pięć pierwszych miejsc, a nie tak jak w roku ubiegłym tylko trzy), w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja kierowców 

|}

Klasyfikacja pilotów

Klasyfikacja zespołowa

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2017 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

WRC 2

WRC 3

Junior WRC

WRC Trophy

Przypisy 

2017 w sportach motorowych